Theunis Piersma (bioloog)
Theunis Piersma (politicus)